Dies ist eine Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Nationalrat (V. Gesetzgebungsperiode). Die V. Gesetzgebungsperiode begann am 19. Dezember 1945 und endete am 8. November 1949. Nach der Nationalratswahl am 25. November 1945 entfielen von 165 Mandaten 85 auf die Österreichische Volkspartei, 76 auf die Sozialistische Partei Österreichs und 4 auf die Kommunistische Partei Österreichs. Während der Legislaturperiode waren 177 Mandatare Mitglied des Nationalrats.

Quelle 
 Abgeordnete zum Nationalrat der V. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

05